El nombre de Iglesia de Nuestra Señora del Castillo, o cualquiera de sus variantes:
 Iglesia de Santa María del Castillo, o Iglesia de la Virgen del Castillo,
es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Nuestra Señora del Castillo.

Advocación 
 Nuestra Señora del Castillo – Festividad: n/d.

Iglesias

en España 
 Iglesia de Santa María del Castillo, templo católico en la localidad de Aracena, provincia de Huelva;
 Iglesia de Santa María del Castillo, templo católico en la localidad de Buitrago del Lozoya, Comunidad de Madrid;
 Iglesia de Santa María del Castillo (B.I.C. 1962), templo católico en la localidad de Calatañazor, provincia de Soria;
 Iglesia de Santa María del Castillo (B.I.C. 1962), templo católico en la localidad de Castronuño, provincia de Valladolid;
 Iglesia de Santa María del Castillo (B.I.C. 1978), templo católico en la localidad de Cervera de Pisuerga, provincia de Palencia;
 Iglesia de Santa María del Castillo (B.I.C. 1931), templo católico en la localidad de Cuenca de Campos, provincia de Valladolid;
 Iglesia de Santa María del Castillo, templo católico en la localidad de Gallifa, provincia de Barcelona;
 Iglesia de Santa María del Castillo (B.I.C. 1944), templo católico en la localidad de Frómista, provincia de Palencia;
 Iglesia de Santa María del Castillo (B.I.C. 1944), templo católico en la localidad de Fuente Obejuna, provincia de Córdoba;
 Iglesia de Santa María del Castillo (B.I.C. 1973), templo católico en la localidad de Fuentesaúco, provincia de Zamora;
 Iglesia de Santa María del Castillo (B.I.C. 1982), templo católico en la localidad de Macotera, provincia de Salamanca;
 Iglesia de Santa María del Castillo (B.I.C. 1991), templo católico en la localidad de Madrigal de las Altas Torres, provincia de Ávila;
 Iglesia de Santa María del Castillo (B.I.C. 1983), templo católico en la localidad de Muriel de Zapardiel, provincia de Valladolid;
 Iglesia de Santa María del Castillo, templo católico en la localidad de La Pobla de Claramunt, provincia de Barcelona;
 Iglesia de Santa María del Castillo (B.I.C. 1981), templo católico en la localidad de Torremormojón, provincia de Palencia;
 Iglesia de Santa María del Castillo (B.I.C. 1949), templo católico en la localidad de Villaconancio, provincia de Palencia;
 Iglesia de Santa María del Castillo (B.I.C. 1965), templo católico en la localidad de Villaverde de Medina, provincia de Valladolid;

en Francia 
Église Notre-Dame-du-Château
 Iglesia de Santa María del Castillo, templo católico en la ciudad de Felletin, Limousin (:w:fr);

en Italia 
Chiesa di Santa Maria di Castello
 Iglesia de Santa María del Castillo, templo católico en la ciudad de Alessandria, Piamonte (:w:it);
 Iglesia de Santa María del Castillo, templo católico en la ciudad de Génova, Liguria (:w:it);
 Iglesia de Santa María del Castillo, templo católico en la ciudad de Údine, Friuli-Venecia Julia (:w:it);

en Suiza 
Chiesa di Santa Maria del Castello
 Iglesia de Santa María del Castillo, templo católico en la ciudad de Semione, Tesino (:w:it);